Седракя́н () — армянская фамилия.

Известные носители:
 Седракян, Давид Мгерович (1938—2019) — армянский физик-теоретик и астрофизик. 
 Седракян, Маркар Седракович (1907—1973) — специалист коньячного производства, заслуженный инженер Армянской ССР (1961), Герой Социалистического Труда (1971).
 Седракян, Мгер Давидович (род. 1951) — армянский государственный деятель.